

Patronyme 

 Claude Tchou (1923-2010), fondateur des Éditions Tchou, ambassadeur de Chine en Europe, marié à la journaliste Michèle Cotta.

Maison d'édition 
 Éditions Tchou, maison d'édition française devenue Sand & Tchou.

Fleuve 
 Tchou, rivière dans le nord du Kirghizistan et le sud du Kazakhstan.

Divers 
 Tchou, tchou le petit train, chanson de Dorothée, animatrice et chanteuse française.